{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Players Tour Championship
|-
|align = "center" | Шеффилд, Англия
|-
|align = "center" | 7 — 10 октября 2010
|-
|align = "center" | Академия снукера
|-
| Призовой фонд — £ 50 000
|-
| Победитель — £ 10 000
|-
| Высший брейк — 143 (Джейми Джонс)
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Дин Цзюньхуэй|-
| Финалист — Джейми Джонс
|-
|}Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 5 (официальное название Star Xing Pai Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 5 по названию спонсора) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 7 по 10 октября 2010 года в Академии снукера в Шеффилде, Англия. Победителем турнира стал Дин Цзюньхуэй, обыгравший в финале Джейми Джонса со счётом 4:1.

 Призовой фонд и рейтинговые очки 
Чемпион: £ 10 000 (2000 очков)
Финалист: £ 5000 (1600 очков)
Полуфиналисты: £ 2500 (1280 очков)
Четвертьфиналисты: £ 1500 (1000 очков)
Участники 1/8: £ 1000 (760 очков)
Участники 1/16: £ 600 (560 очков)
Участники 1/32: £ 200 (360 очков)

Призовой фонд: £ 50 000.

 Результаты 

 Все матчи турнира играются до 4-х побед'''''.

Предварительная квалификация

Раунд 1

Раунд 2

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури брейки 

 143 Джейми Джонс
 136 Тони Драго
 135 Джейми Коуп
 135, 102 Рики Уолден
 134 Ноппон Саенгхам
 133 Джимми Робертсон
 131 Патрик Уоллес
 129 Грэм Дотт
 125, 104 Эндрю Хиггинсон

 119, 113 Марк Селби
 117 Тянь Пэнфэй
 116 Кулдеш Джохал
 116 Дин Цзюньхуэй
 115 Алан Макманус
 115 Мэттью Стивенс
 115, 114, 112 Марко Фу
 112, 100 Доминик Дэйл
 110 Роберт Милкинс

 109 Энтони Макгилл
 106 Энди Хикс
 106 Майкл Холт
 104 Джерард Грин
 104, 103 Барри Хокинс
 103 Джастин Эстли
 102 Маркус Кэмпбелл
 102 Рори Маклауд
 102 Марк Джойс
 101 Люка Бресель

Примечания

Ссылки 

 Результаты на Global Snooker 
 Результаты на Snooker 

Players Tour Championship
2010 год в снукере